Экономическая школа — научная школа в области экономики.
 Экономическая школа — учреждение занимающееся образованием в области экономики.
 «Экономическая школа» — Санкт-Петербургский институт (ныне в составе Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ), специализирующийся на повышении квалификации преподавателей и издательской деятельности.
 «Экономическая школа» — научно-популярный иллюстрированный журнал, издававшийся институтом «Экономическая школа».
 «Экономическая школа» — издательство специализирующееся на выпуске учебной, справочной и научной литературы в области экономики.